Slovo stupeň (od stoupati) znamená schod, má však řadu dalších speciálních významů:

Měrné jednotky

Jednotky úhlu 
 stupeň (úhel) – jednotka rovinného úhlu
 stupeň prostorový setinový neboli grad
 stupeň azimutu a výšky – jednotka obzorníkových souřadnic
 stupeň deklinace – jednotka rovníkových souřadnic
 stupeň ekliptikální šířky a délky – jednotka ekliptikálních souřadnic
 stupeň galaktické šířky a délky – jednotka galaktických souřadnic
 stupeň zeměpisné šířky a délky – jednotka zeměpisných souřadnic, podobně u selenografických souřadnic či areografických souřadnic
 čtverečný stupeň – jednotka prostorového úhlu

Jednotky teploty 
 stupeň Celsia, °C – jednotka Celsiovy stupnice
 stupeň Fahrenheita, °F – jednotka Fahrenheitovy stupnice
 stupeň Kelvina – nesprávné označení jednotky termodynamické teploty kelvin
 stupeň Réaumura, °Ré, °R – jednotka Réaumurovy stupnice
 stupeň Rankina, °R – jednotka Rankinovy stupnice

Jednotky tvrdosti vody 
 anglický stupeň, °e – jednotka vyjadřující tvrdost vody
 Clarkův stupeň – jednotka vyjadřující tvrdost vody
 francouzský stupeň, °fH – jednotka vyjadřující tvrdost vody
 německý stupeň, °dH – jednotka vyjadřující tvrdost vody

Jiné jednotky 
 barický stupeň, tlakový stupeň – převrácená hodnota vertikálního tlakového gradientu
 geotermický stupeň – převrácená hodnota geotermického gradientu
 stupeň Beauforta, ° B, Bft – jednotka rychlosti větru Beaufortovy stupnice
 stupeň citlivosti filmů – jednotky , , ,  atd.
 stupeň cukernatosti – anglicky grad sugar
 stupeň Fujitovy stupnice, F0 až F5 – jednotka hodnocení tornád
 stupeň hustoty – stupeň Bauméův nebo stupeň Guy-Lussacův
 stupeň piva – množství extraktu sušiny ve zkvašené pivní mladině
 stupeň povodňové aktivity, SPA – stav bdělosti, pohotovosti, ohrožení při povodních
 stupeň tvrdosti materiálu – např. Mohsova stupnice tvrdosti
 stupeň viskozity – např. stupeň Englerův 
 stupeň zemětřesení neboli magnitudo – např. Richterova stupnice
 vegetační stupeň – jednotka vegetační stupňovitosti
 vegetační stupeň dle Zlatníka
 klečový vegetační stupeň

Další významy 
 znak stupně – používaný k doplnění číslice v některých kontextech výše
 stupeň – mluvnická kategorie přídavných jmen a příslovcí, která určuje míru vlastnosti
 stupeň volnosti – pojem ve fyzice a statistice
 stupeň vrcholu – pojem v teorii grafů
 vývojový stupeň – pojem z biologie
 polymerační stupeň – pojem z chemie
 stupeň polynomu – pojem z matematiky
 stupeň opotřebení majetku – opotřebení dlouhodobého majetku
 stupeň popálenin
 stupeň hudební stupnice – tón
 stupeň (geologie) – chronostratigrafická jednotka nižší než oddělení a vyšší než chronozóna, odpovídající geochronologickému věku
 stupeň (geomorfologie) – geomorfologický pojem

Stavby 
 stupeň schodiště čili schod
 vodní stupeň 
 souhrnný název pro vodní díla, která vzdouvají hladinu vodního toku (zejména přehrady, jezy a plavební komory)
 malé vodní dílo sloužící ke snížení rychlosti proudu na bystřinných tocích (na rozdíl od jezu neslouží k zadržení vody)

Stroje a zařízení 
 stupeň krytí – odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa či kapalin
 regulační stupeň v energetice
 rychlostní stupeň – stupeň mechanického převodu momentu síly z hnacího stroje na hnaný hřídel
 raketový stupeň, viz vícestupňová raketa

Školství 
 první stupeň základní školy, 1. až 5. ročník označovaný někdy také jako národní škola nebo obecná škola 
 druhý stupeň základní školy, 6. až 8. nebo 9. ročník označovaný jako měšťanská škola
 třetí stupeň, vyšší střední škola, 9. až 12. ročník 
 zastaralý výraz pro stupínek – vyvýšené místo u tabule před školní katedrou

Odkazy

Reference

Související články 
 hrana
 práh
 sférická soustava souřadnic

Externí odkazy